Rolling Home – cortometraggio del 1923 diretto da Gil Pratt
Rolling Home – film del 1926 diretto da William A. Seiter
Rolling Home – film del 1935 diretto da Ralph Ince
Rolling Home – film del 1946 diretto da William Berke
Rolling Home – film del 1973 diretto da David Lourie